Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2012. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 

Altre:
 
 
 
 
 

Formula: 7 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, diviso in 1º e 2º turno. I vincitori dei due incontri del 2º turno vengono ammessi direttamente agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le tre sconfitte nel 1º turno disputano fra di loro due semifinali, in cui le due sconfitte si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la perdente è condannata alla retrocessione al Gruppo II 2013. L'India è qualificata direttamente alle semifinali in quanto testa di serie n° 1.

Tabellone

Primo turno

Nuova Zelanda vs. Uzbekistan

Corea del Sud vs. Taipei Cinese

Australia vs. Cina

Primo turno Play-off

Taipei Cinese vs. Cina

India vs. Nuova Zelanda

Secondo turno

Uzbekistan vs. India

Australia vs. Corea del Sud

Secondo Turno Play Off

Taipei Cinese vs. Nuova Zelanda

Verdetti
Ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale:  - 
Retrocessa al Gruppo II nel 2013:

Voci correlate
Coppa Davis 2012 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2012 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2012 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania I